Адам Маньоки (; 1673, Соколя в медье Пешт — , Дрезден) — венгерский художник-живописец, один из крупнейших представителей барочного портрета в венгерском искусстве.

Адам Маньоки был сыном реформатского пастора. Семья художника была бедной; поэтому, видимо, его передали на попечение немецкого штабного офицера по фамилии Дюльфер, который обещал позаботиться о получении Адамом образования. Затем Адам Маниок учился в Люнебурге и Гамбурге, а позднее — в Ганновере (у художника ) и в Париже (у художника Никола де Ларжильера). Некоторое время живописец работал в разных землях Германии, в Голландии, Польше и Венгрии (в частности, при дворе Ференца II Ракоци). В 1724 году он вновь поселился в Венгрии, однако в 1732 году переехал в Германию. Последние годы жизни он провёл в Дрездене, при дворе курфюрста Фридриха Августа II.

Маниок работал почти исключительно в жанре портрета, где он разработал свой собственный, индивидуальный стиль, основанный на французских и немецких образцах. В настоящее время его считают одним из крупнейших художников, работавших в Центральной Европе в 1-й половине XVIII века.

Примечания

Литература 
 Richard Steche: Manyocky, Adam. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 20, Leipzig: Duncker & Humblot, 1884, с. 280.
 Mányoki, Adám. In: Ulrich Thieme, Felix Becker: Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Band 24, Leipzig: E. A. Seemann, 1930, с. 46.
 Jean Louis Sponsel, Fürsten-Bildnisse aus dem Hause Wettin, Dresden: Baensch, 1906.
 Albrecht Kurzwelly, Das Bildnis in Leipzig von Ende des 17. Jahrhunderts bis zur Biedermeierzeit, Leipzig: Hiersemann, 1912.

Художники Венгрии